Les sept règles de la malignité pure par Johann Benjamin Erhard (1795), dans  L'Apologie du Diable :
 Ne dis jamais la vérité, mais donne-toi l'air de la dire. En effet, si tu dis la vérité, les autres peuvent compter sur toi ; tu leur sers donc à quelque chose et ils ne te servent à rien.
 Ne respecte aucun droit de propriété, mais affirme que la propriété est sacrée et inviolable, et approprie-toi tout ce que tu pourras. Si tu veux tout posséder, comme ton bien incontesté tout dépendra de toi. 
 Sers-toi de la moralité des autres comme d'une faiblesse que tu utiliseras à tes fins. 
 Incite ton semblable au péché, et cependant feins de reconnaître la moralité comme nécessaire. 
 N'aime personne. 
 Rends malheureux quiconque ne veut pas dépendre de toi. 
 Sois pleinement cohérent et ne te repens jamais de rien. Ce que tu as résolu, fais le sans hésiter, et advienne que pourra. Ainsi tu montreras ta pleine indépendance et, grâce à l'égalité de tes procédés, tu auras l'air d'un homme juste, ce qui fournira un habile moyen de faire des autres tes esclaves avant qu'ils s'en aperçoivent.

Voir aussi 
 Critique de la raison pure

Technique littéraire